Кальтохар ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 84,36 км². Население 76 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 El Románico de la ribera del Duero
 El blog de Caltojar
 [www.turismo-prerromanico.es/arterural/SBBERLANGA/BERLANGAficha.htm Arte Prerrománico Español: San Baudelio de Berlanga]

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории